Szwajcaria:
 Brigels – niemiecka nazwa gminy Breil/Brigels
 Brigels – niemiecka nazwa miejscowości Breilles w gminie Courtepin, w kantonie Fryburg, w okręgu Lac

Zobacz też:
 Breil/Brigels